Il premio Golden Boy è un premio sportivo che viene assegnato al miglior giovane sammarinese under 23, durante Calcio Estate, manifestazione sportiva e culturale promossa dalla FSGC e trasmessa da San Marino RTV. Il premio viene assegnato da una giuria presieduta, fino al 2014, dal giornalista sportivo italiano Giorgio Betti. Dall'edizione 2015, la cura e conduzione dell'evento è passata a Elia Gorini, giornalista di San Marino RTV.

Albo d'oro

Note

Voci correlate 
Panchina d'oro (San Marino)
Trofeo Koppe (San Marino)
Pallone di Cristallo
Panchina d'oro futsal (San Marino)
Futsal Best Player (San Marino)

Collegamenti esterni 
Albo d'oro su San Marino RTV

Premi calcistici
Calcio a San Marino